Druga hrvatska nogometna liga 1992./1993. bila je druga sezona Druge HNL. Bila je podijeljena u dvije skupine: Sjever i Jug. U Prvu HNL su se kvalificirali pobjednici skupina, Primorac i Dubrava, a ispali su Kraljevica, Slaven Konavle, Čakovec i Croatia Bogdanovci.

Jug

Rezultati

Ljestvica

Sjever

Rezultati 

 Utakmica Mladost – Metalac OLT 3:2, prvo je registrirana rezultatom 0:3, a u prosincu 1992. godine je ponovljena i rezultat s te utakmice (0:0) je postao službeni konačni rezultat.

Ljestvica

Poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Izvori
RSSSF: Croatia 1992/93
 Dnevni list Vjesnik, brojevi nakon odigranih utakmica od 23. kolovoza 1992. do 13. lipnja 1993. (Napomena: konačna ljestvica i izračunati učinak na osnovu objavljenih rezultata u Vjesniku razlikuju se od konačne ljestvice objavljene na RSSSF: Croatia 1992/93 u razlici pogodaka kod pojedinih momčadi, te osvojenim bodovima: Samobor (38), Olimpija (33), – poredak na ljestvici je isti.)

1992./1993.
 2